Turniej o Złoty Kask 1991 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano cztery turnieje eliminacyjne oraz dwa finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Sławomir Drabik.

Finał nr 1 
 Gdańsk, 15 września 1991
 Sędzia: Lechosław Bartnicki

Finał nr 2 
 Wrocław, 3 października 1991
 Sędzia: Marek Czernecki

Klasyfikacja końcowa 
W obu finałach wystąpiło 12 zawodników, którzy zakwalifikowali się z eliminacji (po 3 z każdego turnieju) oraz dodatkowo po 4 zawodników zaproszonych przez organizatorów.

Bibliografia 
 

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie